Guadalajara peut désigner :

Toponymes

Guadalajara (Costa Rica) : village situé dans la province de Guanacaste dans le canton de Tilarán au bord du lac Arenal.

Guadalajara (Espagne) : ville de Castille-La Manche, en Espagne.
 Province de Guadalajara : province espagnole de Castille-La Manche.
 Pozo de Guadalajara : commune d’Espagne, dans la province de Guadalajara.

Guadalajara (Mexique) : capitale de l'État de Jalisco, au Mexique.

Autres

Espagne 
 Bataille de Guadalajara : bataille qui s'est déroulée lors de la Guerre d'Espagne (1937).

Mexique 
 Chivas de Guadalajara (« Club Deportivo Guadalajara S.A. de C.V. ») : club de football mexicain basé à Guadalajara.
 Club Universidad de Guadalajara (« Club Deportivo Cachorros de la Universidad de Guadalajara ») : club de football mexicain de la ville de Guadalajara.
 Universidad de Guadalajara : institution publique mexicaine fondée en 1791 à Guadalajara.